Есте — можновладний рід в Італії
 Есте — одна з жінок-вал у легендаріумі Дж. Р. Р. Толкіна
 Вілла д'Есте — італійська вілла XVI століття в Тіволі
 Культура Есте — археологічна культура Залізної доби

Топонім 

 Есте — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Падуя
 Есте — річка в Німеччині